Husarenkaserne ist der Name folgender (ehemaliger) Kasernen, meist nach den dort untergebrachten Husaren benannt:

Bonn
 Husaren-Kaserne (Bonn), siehe Bonn-Castell, das Gebäude besteht nicht mehr

Braunschweig:
 Mars-la-Tour-Kaserne (1892),
 Husaren-Kaserne (Braunschweig) (1938) 

Krefeld:
 Husarenkaserne Krefeld, aus dem Jahr 1906

Münster/Westfalen
 Garnison Münster#Husarenkaserne, 1821 errichtet und 1890 abgerissen

Potsdam:
 Garde-Ulanen-Kaserne (Potsdam)

Sontra, Hessen:
 Husaren-Kaserne (Sontra)